Estações de rádio brasileiras
 107 FM (Belo Horizonte)
 107 FM (Petrópolis)
 Cescage FM — Ponta Grossa, mais conhecida como 107 FM

Desambiguações de rádio